Les Estables (Haute-Loire), gemeente in Frankrijk.
Estables (Lozère), gemeente in Frankrijk.
Establés, gemeente in Spanje.